

Musica 
 The Emotions – gruppo musicale statunitense
 Emotions – album di Brenda Lee del 1961
 Emotions – album dei Pretty Things del 1967
 Emotions – album di Mariah Carey del 1991
 Emotions – singolo di Mariah Carey del 1991, estratto dall'album omonimo
 Emotions – album di Thelma Aoyama del 2009

Pagine correlate 
 Emotion